Hemiandrus — род длинноусых прямокрылых семейства  из группы уэта. Эндемики Новой Зеландии.

Виды 
  Salmon, 1950
  Ander, 1938
 Hemiandrus electra Taylor Smith, Morgan-Richards & Trewick, 2013
  Salmon, 1950
  Hutton, 1897
  Walker, 1869
  Walker, 1869
 Hemiandrus maia Taylor Smith, Morgan-Richards & Trewick, 2013
  Jewell, 2007
  Walker, 1869
  Ander, 1938
  Salmon, 1950
  Jewell, 2007

Роды прямокрылых
Насекомые Новой Зеландии